Роблинг, Рёблинг (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роблинг, Джон (1806—1869) — американский инженер.
  (1837—1926) — американский инженер и мостостроитель.
 Роблинг, Эмили Уоррен (1843—1903) — жена Вашингтона Роблинга.
 См. также 
 Реблинг